Csillag Dárius (Gyöngyös, 1995. január 29. –) magyar labdarúgó.

Pályafutását Tarnamérán kezdte, majd Hevesen folytatta. Megjárta a Jászapátit is, mielőtt 2009-ben a Budapest Honvéd utánpótlásába került volna. A fővárosi piros-feketéknél négy évet töltött, 2013-ban a Kecskemét szerződtette. Első szezonjában legtöbbször az U21-es csapatban játszott, az NB I-ben 2 bajnokin lépett pályára. A következő szezonban is az U21-es csapatnál szerepelt, a felnőttcsapatban novemberig 1 bajnokin lépett pályára.

Statisztikák 

2014. október 15. szerint

Jegyzetek

Források
hlsz.hu

1995-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Kecskeméti TE labdarúgói
Gyöngyösiek
A Budaörsi SC labdarúgói
A Soroksár labdarúgói
A Vác FC labdarúgói
A Dorogi FC labdarúgói